Richard al III-lea se poate referi la:
Richard al III-lea al Angliei
Richard al III-lea de Capua
Richard al III-lea (piesă de teatru)
Richard al III-lea se interzice
Richard al III-lea (film din 1912)
Richard al III-lea (film din 1955)
Richard al III-lea (film din 1995)
Richard al III-lea (film din 2007)
Richard al III-lea (film din 2016)

Vezi și
Richard al II-lea (piesă de teatru)
Richard al II-lea